Лоръл може да се отнася за:
 География
 Градове в САЩ
 Лоръл (Вирджиния)
 Лоръл (Мериленд)
 Лоръл (Мисисипи)
 Лоръл (Монтана)
 Лоръл (Небраска)

 Личности
 Стан Лоръл (1890-1965), английски кинокомик